Frohnwieser ist der Familienname folgender Personen: